Suzuki (鈴木, betyder "klokketræ" eller "knoptræ") er det andet mest brugte familienavn i Japan.

Ordet Suzuki kan henvise til flere artikler:
 Suzuki Motor (スズキ) – Japansk virksomhed, der fremstiller biler og motorcykler
 Shinichi Suzuki – En berømt violinist og opfinderen af Suzukimetoden
 Suzukimetoden – en musikpædagogisk tilgang
 Suzuki Gakki Seisakusho – en japansk virksomhed, der producerer musikinstrumenter

Personer kaldet Suzuki 
 Aguri Suzuki, Formel-1-kører
 Airi Suzuki, sanger
 Akiko Suzuki, kunstskøjteløber
 Akiko Yano, født som Akiko Suzuki
 Akira Suzuki, japansk kemiker og nobelprismodtager
 Ami Suzuki, sanger
 Anju Suzuki, aka Kakko, skuespiller
 D. T. Suzuki (aka Suzuki Daisetsu), buddhistisk forfatter
 Daichi Suzuki , japansk svømmer
 Damo Suzuki (født Kenji Suzuki), sanger
 Daniele Suzuki, brasiliansk skuespiller
 David Suzuki, canadisk videnskabsvært og miljøforkæmper
 Denmei Suzuki, japansk skuespiller
 Emi Suzuki, kinesiskfødt model og skuespiller
 Jack Soo (født Goro Suzuki), japansk skuespiller
 Suzuki Harunobu, japansk kunstner
 Hidetaro Suzuki, japansk violinist og dirigent
 Hiroki Suzuki, japansk skuespiller og sanger
 Hiroko Suzuki, japansk wrestlingmanager og promotor
 Hiromi Suzuki, langdistanceløber
 Hiroshi Suzuki, japansk svømmer
 Ichiro Suzuki, japansk baseballspiller
 Jirō Suzuki, japansk mangakunstner
 Kakuko Suzuki, japansk sanger
 Kantarō Suzuki, japansk premierminister
 Keiji Suzuki, japansk judoka
 Keita Suzuki, japansk fodboldspiller
 Kenichi Suzuki, japansk langdistanceløber
 Kenji Suzuki (fodboldspiller), japansk fodboldspiller
 Kenji Suzuki (tokusatsu), japansk film- og tvinstruktør
 Kenzo Suzuki (astronom)
 Kenzo Suzuki, professionel wrestler
 Koji Suzuki, forfatter
 Kurt Suzuki, baseballspiller
 Kyōka Suzuki, skuespiller
 Mac Suzuki, tidligere baseballspiller
 Masaaki Suzuki, dirigent
 Masatsugu Suzuki, fysiker
 Masayuki Suzuki, sanger (Rats & Star)
 Michio Suzuki, matematiker
 Minoru Suzuki professionel wrestler
 Pat Suzuki, sanger
 Papaya Suzuki, danser, koreograf og skuespiller
 Ranran Suzuki, skuespiller og sanger
 Miekichi Suzuki, forfatter
 Suzuki Mosaburo, socialist, journalist og forfatter
 Muneo Suzuki, politiker
 Seijun Suzuki, filminstruktør
 Shigeyoshi Suzuki, filminstruktør
 Shinichi Suzuki, udvikler af Suzukimetoden
 Suzuki Shin'ichi I, fotograf (1835–1918)
 Suzuki Shin'ichi II, fotograf (1855–1912)
 Shunryu Suzuki, Zenmester
 Tadashi Suzuki, teaterinstruktør, forfatter og filosof
 Takao Suzuki, professionel tennisspiller
 Takayuki Suzuki, japansk fodboldspiller
 Toshio Suzuki (producer), chefproducer og executive managing director ved Studio Ghibli
 Toshio Suzuki (racerkører)
 Umetaro Suzuki, videnskabsmand
 Yu Suzuki, spilproducer
 Zenko Suzuki, premierminister

Anden brug 
 Suzukikobling, en type kemisk reaktion
 The Mooney Suzuki (band)
 Suzukigruppe i gruppeteori inden for matematik
 Suzuki (fisk), japansk havbars
 Suzuki, album af duoen Tosca

Se også 
 Tsuzuki – et mindre almindeligt efternavn, som nogle gange forveksles med det
 Suzuka